Die 101. Flandern-Rundfahrt 2017 war ein belgisches Straßenradrennen in Flandern. Das Eintagesrennen wurde gestartet in Antwerpen und endete in Oudenaarde nach 260,8 km und wurde am Sonntag, den 2. April 2017, ausgetragen. Das Radrennen gehörte der UCI WorldTour 2017 an und war dort das 13. von insgesamt 37 Rennen dieser Serie.

Sieger des Rennens wurde Philippe Gilbert nach einer Alleinfahrt von 55 Kilometern mit 29 Sekunden Vorsprung. Eine Verfolgergruppe um den späteren Zweiten Greg Van Avermaet wurde am Oude Kwaremont durch einen Sturz des Weltmeisters Peter Sagan aufgehalten.

Zum 14. Mal ausgetragen wurde die Flandern-Rundfahrt der Frauen mit Start und Ziel in Oudenaarde nach 153,3 Kilometern. Der Wettbewerb gehörte zur UCI Women’s WorldTour 2017. Siegerin im Sprint des Vorderfeld wurde Coryn Rivera.

Männer

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Frauen

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Weblinks 
Offizielle Website

Einzelnachweise 

2017
Radrennen 2017
Frauenradrennen